«Планета обезьян» — список одноимённых произведений:

 «Планета обезьян» () — роман французского писателя Пьера Буля.
 «Планета обезьян» () — американская франшиза с 1960-х годов, основанная на одноимённом романе.
 «Планета обезьян» — фильм 1968 года.
 «Планета обезьян» — сериал 1974 года.
 «Планета обезьян» — фильм 2001 года.
 «Планета обезьян» — видеоигра 2001 года.
 Planet of the Apes — альбом немецкой рок-группы Guano Apes 2004 года.